Tillsammans kan syfta på:

Tillsammans – en film av Lukas Moodysson
Tillsammans (album av Samuelsons) – ett musikalbum av Samuelsons
Tillsammans (bok) – en bok av Denise Rudberg
Tillsammans (film, 1979) – en kortfilm av Jan Halldoff
Tillsammans (musikalbum) – ett musikalbum av Thorleifs
Tillsammans (musikalbum av Martinez) – musikalbum från 2014
Tillsammans (musikprojekt) – ett musikprojekt drivet av Greg FitzPatrick
 Tillsammans (sång) – en sång som framfördes i Melodifestivalen 1979